Юлиус Сёке (Сзоке) (; ; ) — словацкий футболист, полузащитник лимассольского клуба «Арис».

Карьера 
Футбольную карьеру Сёке начал в 2012 году в клубе «Шпорт». С 2014 по 2015 годы был арендован клубами «Ружомберок», «ВиОн» (Злате Моравце).

В 2016 году перешел в казахстанский клуб «Шахтёр» (Караганда), куда его пригласил главный тренер словак Йозеф Вукушич, знавший Юлиуса по «Ружомбероку». 21-летний словак с венгерскими корнями за два месяца научился говорить по-русски c помощью тренера по ОФП чеха Михала Лацена и довольно удачно выступил в новом для себя чемпионате. Сыграл 29 игр, забил три гола, включая два победных на выезде в сентябре против «Жетысу» и «Акжайыка», но получил 7 жёлтых карточек. Клуб продлил с ним контракт ещё на год. В сезоне 2017 Юлиус сыграл 26 игр в чемпионате и забил два победных гола летом против «Окжетпеса» и «Ордабасы», получил 9 жёлтых карточек. В Кубке провёл три игры, но в полуфинале проиграли «Атырау». Однако затем в команде, занявшей лишь 7 место, началась чехарда с руководством, главными тренерами и контракт с Сёке на 2018 год не был продлён.

В январе 2018 года Юлиус Сёке официально перешёл в белорусский клуб «Шахтёр» из Солигорска.

Примечания 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Железиарне»
Игроки ФК «Ружомберок»
Игроки ФК «ВиОн»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Хапоэль Ирони» Кирьят-Шмона
Игроки ФК «Арис» Лимасол